La Seconde Guerre anglo-sikhe est une guerre entre le royaume sikh du Panjâb et la Compagnie anglaise des Indes orientales entre 1848 et 1849. Il en résulta la division partielle du royaume sikh et l'annexion du Panjâb et de ce qui devint la province de la frontière nord-est par la Compagnie anglaise des Indes orientales.

Bibliographie 
  Bikrama Jit Hasrat, Anglo-Sikh relations, 1799-1849: a reappraisal of the rise and fall of the Sikhs, V. V. Research Institute Book Agency, Hoshiarpur, 1968, 411 p.  

Guerre du XIXe siècle
Inde britannique
Histoire du sikhisme
Guerre impliquant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
Empire sikh